Armarintea trifida är en flockblommig växtart som först beskrevs av Philip Miller, och fick sitt nu gällande namn av Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio. Armarintea trifida ingår i släktet Armarintea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trifida